Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Barcelona Open Banco Sabadell 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla polská dvojice Mariusz Fyrstenberg a Marcin Matkowski, kterou ve čtvrtfinále vyřadil španělský pár David Marrero a Fernando Verdasco.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená rakousko-brazilská dvojice Alexander Peya a Bruno Soares, která ve finále přehrála švédsko-kanadské turnajové trojky Roberta Lindstedta s Danielem Nestorem po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 5–7 a 7–6(9–7), až v supertiebreaku poměrem míčů [10–4].

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (odstoupili)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (finále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Barcelona Open
ATP World Tour 2013